Das Quadeinzel (Rollstuhl) der Australian Open 2008 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Das war die erste Austragung des Wettbewerbs.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Quadeinzel
2008